O Riacho da Cachoeira é um riacho (um pequeno rio) brasileiro que banha o estado da Paraíba.

Ver também 
 Hidrografia

Cachoeira, Riacho Da